

Cinema e televisione 
 The Mutants – serial della serie televisiva Doctor Who
 Mutants – film del 2008 diretto da Amir Valinia
 Mutants – film del 2009 diretto da David Morlet

Altro 
 Mutants – album di John Dahlbäck del 2010
 Mutants – raccolta di racconti di Gordon R. Dickson del 1970

Pagine correlate 
 Mutant